Grale – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Grale – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Kadzidło